Emirates Airline steht für:

 Emirates, eine Fluglinie der Vereinigten Arabischen Emirate
 Emirates Air Line (Seilbahn), eine Gondelbahn in London